Шухт (Schucht) — це прізвище таких осіб:

 Фрідріх Шухт (1870—1941), викладач німецького університету з проблем ґрунтознавства
 Клаус Шухт (1930—2001), німецький менеджер і політик
 Рудольф Шухт (1910—2004), німецький графік і художник